Криуха — деревня в Пустошкинском районе Псковской области (Щукинская волость)
 Криуха — река в Новгородской области